een film van Adriaan Ditvoorst uit 1975, zie Flanagan (film)
 een dorp in Illinois, VS, zie Flanagan (Illinois)

Naam 
 Anna Flanagan (1992), Australisch hockeyster
 Barry Flanagan (1941–2009), Brits kunstenaar
 Crista Flanagan (1976), Amerikaans actrice
 John Flanagan (1873–1934), Amerikaans-Iers atleet
 John Flanagan (1944), Australisch auteur
 Jon Flanagan (1993), Engels voetballer
 Nick Flanagan (1984), Australisch golfer
 Ralph Flanagan (1914–1995), Amerikaans muzikant
 Shalane Flanagan (1981), Amerikaans hardloopster
 Thomas Flanagan (1923–2002), Amerikaans hoogleraar
 Tommy Flanagan (1930–2001), Amerikaans jazzpianist